Бачинський — українське та польське () прізвище.

Відомі носії 
 Бачинський Анатолій Діомидович — український історик, археограф, професор, заслужений працівник культури України.
 Андрій (Бачинський) (1732—1809) — церковний греко-католицький діяч, публіцист, просвітитель, Мукачівський єпископ у 1772—1809 роках.
 Бачинський Андрій (1968) — український письменник.
 Бачинський Валерій Йосипович — громадсько-культурний діяч.
 Бачинський Василь — журналіст, громадський діяч.
 Бачинський Володимир (1880—1927) — адвокат і політичний діяч, організатор Української Національно-Демократичної Партії.
 Бачинський Володислав — священик, письменник, освітній діяч.
 Бачинський Георгій Олексійович (1936—1996) — український вчений і громадський діяч, доктор географічних наук, професор, фахівець у галузі палеонтології й четвертинної геології.
 Бачинський Дмитро Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Бачинський Едмунд Степанович (1880—1945) — громадсько-політичний діяч Підкарпатської Русі
 Євген (Бачинський) (1885—1978) — український політичний і церковний діяч УАПЦ, журналіст, дипломат.
 Бачинський Ігор Володимирович (1983—2014) — один із героїв Небесної сотні. Герой України.
 Бачинський Ілля — український поет кінця 17 — початку 18 століття.
 Бачинський Кшиштоф Каміль (1921—1944) — польський поет.
 Бачинський Лев Васильович (1871—1930) — адвокат, громадсько-політичний діяч.
 Бачинський Леонід Васильович — український письменник
 Бачинський Любомир Петрович — архітектор.
 Бачинський Марко (1907—1941)
 Бачинський Михайло (1866—1912) — священик, поет.
 Бачинський Михайло Опанасович (1887—1937) — історик
 Бачинський Олександр Гаврилович — церковний діяч, богослов, педагог, письменник, видавець, перекладач.
 Бачинський Олександр Сергійович (1976—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність III ступеня»
 Бачинський Олексій Йосипович (1877—1944) — радянський фізик українського походження.
 Бачинський Омелян Васильович (1833—1907) — український актор, режисер і антрепренер.
 Бачинський Омелян Миколайович — культурно-освітній діяч, педагог.
 Бачинський Петро Миколайович — майор СБУ, учасник російсько-української війни.
 Бачинський Петро Петрович — вчений-біохімік.
 Бачинський Роман Євгенович ( 22 березня 1932, Львів) — прозаїк.
 Бачинський Сергій Васильович — педагог, публіцист, громадсько-політичний діяч.
 Бачинський Сергій Олександрович — український діяч культури, літератор, композитор-аматор. Син О. Бачинського.
 Станіслав Бачинський (1890—1993) — польський письменник
 Бачинський Теофіль — монах-єзуїт
 Бачинський Юліан Олександрович (1870—1940) — український громадський діяч.

Див. також 
 Бачинська

Примітки 

Українські прізвища
Польські прізвища